Begutachtungsstelle steht für:

 allgemein Prüfstelle
 im deutschen Verkehrsrecht die Begutachtungsstelle für Fahreignung
 im österreichischen Verkehrsrecht die Berechtigten zur Fahrzeugüberprüfung, siehe Wiederkehrende Begutachtung

Siehe auch:
 Begutachtung – ein Überblick